Csehország
 Kojatice, település a Třebíči járásban
 Szlovákia
 Kajáta (szlovákul Kojatice), község az Eperjesi kerület Eperjesi járásában